Tarot - um jogo de cartas jogado na França e em outros países francófonos, composto por um baralho de 78 cartas
Tarot (banda) - uma banda finlandesa de heavy metal formada em 1985
Dark Moor - uma banda espanhola de heavy metal que possui um álbum intitulado Tarot

Desambiguação